Saldarriaga puede hacer referencia a:
 Francisco de Saldarriaga Irigoyen, militar navarro del siglo XVII;
 Alfonso Saldarriaga, futbolista peruano.